

Na Ukrainie 
 Łuhowe – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Łuhowe – osiedle w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim, nad Uborcią

 Łuhowe – przystanek kolejowy w miejscowości Łuhowe, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim,

Na Białorusi 

 Łuhowe – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.